Als Schriftstellerverband werden die Verbände von Berufsschriftstellern in verschiedenen Ländern bezeichnet:
 in der Bundesrepublik Deutschland, siehe Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS)
 in der DDR, siehe Deutscher Schriftstellerverband
 in Österreich, siehe Österreichischer Schriftstellerverband
 in der Schweiz, siehe Autorinnen und Autoren der Schweiz (entstand durch die Fusion von Schweizerischem Schriftsteller- und Schriftstellerinnenverband und der Gruppe Olten)

Siehe auch

 Kategorie Schriftstellerverband